Difosfoglicerinska kiselina se može odnositi na:

 1,3-Difosfoglicerinska kiselina
 2,3-Difosfoglicerinska kiselina